Taihō puede referirse a:

 Taihō, un portaaviones perteneciente a la Armada Imperial Japonesa durante la Segunda Guerra Mundial.
 Era Taihō, una era japonesa que abarcó los años 701 al 704.
 Código Taihō, una reorganización gubernamental que tuvo lugar a finales del período Asuka en Japón.
 Taihō Kōki, un luchador de sumo.